Paul Richard peut désigner :
 Paul Richard (1889-1950), un homme politique français ;
 Paul Richard, un créateur et ancien PDG de la Cie française Thomson-Houston-Hotchkiss-Brandt.